Ирена Юргелевичо́ва (; , Дзялошин — , Варшава, Польша) — польская , автор книг для детей и молодёжи, педагог, преподаватель Свободного польского университета. Жена польского художника Мечислава Юргелевича.

Биография 
Закончила польскую филологию в Варшавском университете. В 1928 году Ирена Юргелевичова получила научную степень доктора филологии за диссертацию «Technika powieści Stefana Żeromskiego» (Техника повести Стефана Жеромского).

В 1933 году Ирена Юргелевичова дебютировала в журнале «Wiedza i Życie».

Во время немецкой оккупации преподавала в подпольных учебных заведениях. Была военнослужащей Армии крайовой. После Варшавского восстания Ирена Юргелевичова находилась в Германии немецком лагере Ламсдорф. В 1946 году возвратилась в Польшу.

С 1947 по 1950 года Ирена Юргелевичова преподавала в Варшавском университете. С 1950 по 1954 год была литературным директором в Государственном театре «Новая Варшава».

Скончалась 25 мая 2003 года в Варшаве.

Творчество 
В 1948 году начала издавать книги для детей. Первой детской книгой стала «Historia o czterech warszawskich pstroczkach». В 1957 году выпустила «O chłopcu, który szukał domu» (О мальчике, который искал дом). В 1958 году вышла книга «Kajtek, warszawski szpak» (Кайтек, варшавский воробей). В 1960 году издала детскую книгу «Jak jeden malarz chciał namalować szczęśliwego motyla».

Позднее Ирена Юргелевичова стала писать психологические повести для молодёжи: «Niespokojne godziny» (1964), «Wszystko inaczej» (1968), Inna? (1975), «Ważne i nieważne» (1971).

В 1964 году повесть «Ten obcy» была внесена в Почётный список имени Ганса Андерсона.

Библиография 
 Historia o czterech pstroczkach (1948);
 Warszawa-serce Polski (1949);
 Literatura najłatwiejsza (1949);
 Wiewiórcza mama (1950);
 Osiem lalek i jeden miś (1951);
 KETSIS, Lubiński szczur (1954);
 O chłopcu, który szukał domu (1957);
 Kajtek, warszawski szpak (1958);
 Jak jeden malarz chciał namalować szczęśliwego motyla (1960);
 Ten obcy (1961):
 Rozbita szyba (1963);
 Niespokojne godziny (1964);
 Tort orzechowy (1966);
 Wszystko inaczej (1968);
 Niebezpieczna przygoda (1969);
 Ważne i nieważne (1971);
 Inna? (1975);
 Strategia czekania (1982);
 Byłam, byliśmy (1998).

Награды 
 Орден Улыбки

Литература 
 Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski przewodnik biograficzny i bibliograficzny, tom drugi I-Me, Warszawa 2001, ISBN 83-02-08101-9, стр. 35-36.

Ссылки 
 Биография 
 Irena Jurgielewiczowa 
 Портрет

Столетние долгожительницы Польши
Жёны художников